

Geografia
 Lobos – Città argentina, capoluogo del dipartimento omonimo
 Isola di Lobos – isola dell'arcipelago delle Canarie
 Partido di Lobos – dipartimento dell'Argentina

Musica
 Los Lobos – gruppo musicale statunitense

Persone
 Heitor Villa-Lobos – compositore brasiliano
 Franklin Lobos – calciatore cileno
 Yamna Lobos – ballerina, conduttrice televisiva ed attrice cilena

Sport
 Club de Fútbol Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – società calcistica messicana